Abrašević je lahko:
 Kosta Abrašević, srbski pesnik (1879-1898)
 Abrašević - srbsko kulturno društvo